Пешё () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пешё, Мишель (1938—1983) — французский философ, последователь Луи Альтюссера.
 Пешё, Мишель (1911—1985) — французский фехтовальщик-шпажист, олимпийский чемпион и чемпион мира.